Maraña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maraña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Maraña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar